true – polecenie uniksowe
 True – album muzyczny grupy L’Arc~en~Ciel
 True – album muzyczny szwedzkiego DJ-a Avicii
 True – miasto w USA

Zobacz też